Didi Blumer (1883-1973), Zwitsers maatschappelijk werkster
 Elano Ralph Blumer (1981), voormalig Braziliaans voetballer
 Emilie Paravicini-Blumer (1808-1885), Zwitserse vluchtelingenhelpster en homeopate
 Herbert Blumer (1900-1987), Amerikaans socioloog
 Othmar Blumer (1848-1900), Zwitsers politicus

Zwitserse achternaam